La Vie devant soi (1975), roman de Romain Gary , écrit sous le pseudonyme d'Émile Ajar.
 Adaptations au théâtre, à la télévision ou au cinéma du livre de Romain Gary, alias Émile Ajar :
 La Vie devant soi (1977), film français réalisé par Moshé Mizrahi ;
 La Vie devant soi (2007), pièce de théâtre mise en scène par Didier Long, et adaptée par Xavier Jaillard ;
 La Vie devant soi (2010), téléfilm français réalisé par Myriam Boyer ;
 La Vie devant soi (2020), titre italien « La vita davanti a sé », film italien réalisé par Edoardo Ponti.

Voir aussi 
 La Vie devant nous

Homonymie de titre